Koo pode se referir a:

 Koo, um microblog indiano e serviço de rede social

Pessoas 

 Koo Ki-Lan (nascida em 1977), jogadora de vôlei sul-coreana
 Koo Hye-sun, uma atriz e cantora sul-coreana
 Louis Koo, ator de Hong Kong
 Wellington Koo, diplomata chinês
 Koo Jun-hoe, cantor sul-coreano
 Koo Ja-cheol, futebolista sul-coreano
 Koo Bon-moo, presidente da LG Corporation falecido em 2018

Ver também